Ваганово — топоним в России:

Населённые пункты 
 Ваганово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Ваганово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Ваганово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Ваганово — село в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Ваганово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Ваганово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ваганово — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Ваганово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ваганово — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Ваганово — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Ваганово — село в Октябрьском районе Челябинской области.
 Ваганово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Другое 
 Ваганово — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Ваганово — озеро в Свердловской области.